

Cinema 
 Ritual – film del 2001 diretto da Avi Nesher
 Ritual – film del 2013
 Ritual - Una storia psicomagica – film del 2013 diretto da Giulia Brazzale e Luca Immesi

Letteratura 
 Ritual – romanzo di David Pinner del 1963
 Ritual – romanzo di Mo Hayder del 2008

Editoria 
 Ritual – rivista musicale dei primi 2000

Musica 
 Ritual – gruppo musicale post-punk gothic rock britannico
 Ritual – album dei Master's Hammer del 1991
 Ritual – album degli Shaman del 2002
 Ritual – album dei White Lies del 2011
 Ritual – album dei The Black Dahlia Murder del 2011
 Ritual – album degli In This Moment del 2017
 Ritual – album dei Soulfly del 2018
 Ritual – album degli OOMPH! del 2019
 Ritual – singolo di Tiësto, Jonas Blue e Rita Ora del 2019

Altro 
 Ritual – rivista musicale italiana